ТП KAZ 398 «Казахстан» — троллейбус для внутригородских пассажирских перевозок. Производился предприятием Алматыэлектротранс-Сервис (бывший завод Электромаш) с 2001 по 2008 годы в Казахстане. Эксплуатируется преимущественно в Алматы. До закрытия троллейбусной системы в Астане широко использовался и там.

После того, как предприятие было выкуплено властями города Алматы, встал вопрос о создании собственной марки троллейбуса на мощностях завода. Первая машина, разработанная на базе ЗиУ-682, была собрана в 2001 году; массовый выпуск начался в 2002 году. Внешний дизайн (аккуратные борта, большая площадь остекленения, большое стекло кабины и красивые фары) оказался удачным. Что касается салона, то здесь был отмечен некоторый аскетизм (пластмассовые сиденья, ничем не прикрытые алюминиевые молдинги, хрупкая покраска).

С 2004 все троллейбусы стали выпускаться с фарами от автомашины ГАЗель и модернизированной кабиной. В 2005 году был собран первый низкопольный троллейбус. С 2006 года начался выпуск троллейбуса «Аламан», у которого квадратные фары, а электрооборудование установлено на крыше. Производство троллейбусов Казахстан и Аламан прекратилось в 2008 году.

Всего было выпущено 164 машины, большая часть которых эксплуатируется Алматинским троллейбусным парком № 1, некоторое количество было поставлено в Астану. По состоянию на 2013 год: троллейбусы, работавшие в Астане, после закрытия там троллейбусного движения в основном переданы в Петропавловск; троллейбусы в Алма-Ате массово списываются, некоторая их часть передалась в Тараз.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии эксплуатируемых машин

Троллейбусы Казахстана
Троллейбусы